Die Football League First Division 1979/80 war die 81. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1979 und endete am 19. Mai 1980.

Titelverteidiger FC Liverpool gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor Manchester United seine mittlerweile zwölfte Meisterschaft. Alle drei Aufsteiger Crystal Palace, Brighton & Hove Albion und Stoke City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Bristol City, Derby County und die Bolton Wanderers den Gang in die Second Division antreten. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger Birmingham City, AFC Sunderland und Leicester City ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||17
||21
||20
||19
||19
||22
||29
||23
||24
||20
||25
||29
||19
||25
||23
||21
||24
||23
||24
||22
||32
||22

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1979/80 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1979-80 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1979/80
Fußballsaison 1979/80